Il singolare del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robert Kendrick che ha battuto in finale Leonardo Mayer 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Luis Horna (primo turno)
 Robert Kendrick (Campione)
 Fernando Vicente (primo turno)
 Frederico Gil (primo turno)

 Sam Warburg (primo turno)
 Daniel Köllerer (primo turno)
 Bruno Echagaray (secondo turno)
 Santiago González (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 2006